Доминик Баэр — французский политик, бывший депутат Национального собрания Франции, член Социалистической партии Франции, мэр города Ваттрело.

Биография 
Родился 24 октября 1959 г. в городе Туркуэн (департамент Нор). На выборах в Национальное собрание 2007 г. выиграл голосование по 8-му избирательному округу департамента Нор, получив 56,86 % голосов.

Во время выборов в Национальное собрание 2012 г. руководство Социалистической партии договорилось с Зелеными о выставлении единого кандидата по 8-му избирательному округу департамента Нор, отказав тем самым в поддержке Баэру. Несмотря на уговоры руководства партии и новоизбранного президента Франсуа Олланда Баэр не согласился отказаться от борьбы за депутатский мандат и баллотировался как независимый левый кандидат. Он вышел во 2-й тур и с большим преимуществом — 69,58 % — победил кандидата социалистов и зеленых Слимана Тира. После этого шага Баэр был исключен из рядов Социалистической партии, но в 2014 году восстановлен.

Занимаемые выборные должности 

14.03.1983 - 01.10.1999 — член муниципального совета города Ваттрело<br/ >
01.10.1999 - 09.05.2000 — вице-мэр города Ваттрело <br/ >
12.06.1997 - 18.06.2002 — депутат Национального собрания Франции от 8-го избирательного округа департамента Нор <br/ >
с 10.05.2000 — мэр города Ваттрело <br/ >
20.06.2007 - 20.06.2017 — депутат Национального собрания Франции от 8-го избирательного округа департамента Нор.

См. также 
 Депутаты Национального собрания от департамента Нор
 Депутаты Национального собрания Франции

Ссылки 
 Биография на сайте Национального собрания Франции

Выпускники Института политических исследований
Муниципальные депутаты Франции
Мэры городов Франции
Члены французской Социалистической партии (1969)
Депутаты Национального собрания Франции